Turmada is een geslacht van vlinders van de familie dikkopjes (Hesperiidae), uit de onderfamilie Hesperiinae.

Soorten 
T. camposa (Plötz, 1886)
T. maravilha (Foetterle, 1902)
T. turmada (Druce, 1912)

Hesperiinae